Nomen della gens Acilia – famiglia dell'antica Roma
  Acilius – In biologia, genere di coleotteri d'acqua appartenente alla famiglia dei Ditiscidi